Беатриса Маконска (; ) или Беатриса Виенска (; ) или Беатриса от Виеноа (, ; * ок. 1160, † 1230 в Шампан е Фонтен, Кралство Аквитания) е графиня-консорт на Савоя (1177 – 4 март 1189) като 4-та и последна съпруга на 8-ия граф на Савоя Хумберт III Савойски.

Произход 
Беатриса е благородничка от рода Макон, управлявал Графство Макон с център град Макон в днешния френски департамент Сон е Лоар, който господства и над Графство Виен от около 1100 г. нататък.

Тя е дъщеря на Гералд I (* 1124, † 1184), граф на Макон (1157 – 1184) и на Виен (1157 – 1184), господар на Салан и на Трав, и Морет дьо Салан, дъщеря на владетеля на Салан Гошер III и съпругата му (с неизвестно име).

Беатриса има петима братя и две сестри:

 Гоше IV (Маконски) дьо Салан (* 1153, † 1219), господар на Салан и на Трав
 Вилхелм IV Маконски (* 1155, † 1224), граф на Макон (1184 – 1224), Виен и Оксон
 Стефан Виенски (* 1157, † 1193), архиепископ на Безансон (1191 – 1193)
 Александрина Маконска (* 1164, † 1242)
 Ида Виенска (* 1162, † 1224)
 Гералд Маконски (* 1166, † 1211), господар на Вадан
 Райнхард Маконски (* 1168, † 1213).

Биография 
През 1077 г. Беатриса се омъжва за графа на Савоя, на Аоста и на Мориен Хумберт III Савойски (* 1136, † 4 март 1189). Той е първороден син на 7-ия граф на Савоя, Аоста и Мориен Амадей III Савойски (* 1092 или 1095, † 30 август 1148), който пръв приема титлата „Граф на Савоя“, и на съпругата му Мао (Матилда) Албонска. След смъртта на 3-тата му съпруга Клеменция фон Церинген и въпреки че няма мъжки наследници, граф Хумберт III не възнамерява да се жени повторно и дори се оттегля в манастир. Поради настояването на поданиците и на съветниците си обаче той напуска манастира и се съгласява да се ожени за 4-ти път за Беатриса.

През 1178 г. Беатриса му ражда син на име Томас – бъдещ 9-и граф на Савоя с името Томас I Савойски. След раждането графът със съгласието на съпругата си се оттегля в Абатство „Откомб“.

Съпругът на Беатриса умира в Шамбери на 4 март 1189 г. на 52-годишна възраст. Графът е погребан в Абатство „Откомб“, където става монах няколко дни преди смъртта си. Той е наследен от единствения си син Томас под попечителството и регентството на Бонифаций Монфератски – син на маркграфа на Монферат Вилхелм V.

Малко след смъртта на съпруга ѝ синът им Томас, следвайки инструкциите на Беатриса и на наставника си Бонифаций Монфератски, потвърждава даренията на баща си Хумберт III и на прародителя си Хумберт I Белоръки за канониците на Катедралата на Сен Жан дьо Мориен.

Беатриса умира много години след съпруга си – през 1230 г. в Шампан е Фонтен (Аквитания).

Брак и потомство 
∞ 1077 за Хумберт III Савойски (* 1136, † 4 март 1189 в Абатство Откомб), граф на Савоя, Аоста и Мориен (1148 – 1189), от когото има един син и вероятно една дъщеря:
 Томас Савойски (* 20 май 1177, сл. 26 май 1178 или 27 май 1178 в Замък Шарбониер в Егбел, † 1 март 1233 в Монкалиери, Савойско графство) – 9-и граф на Савоя, Аоста и Мориен под името Томас I Савойски, ∞ ок. 1189 за Беатриса (Маргарита или Никола) Женевска (* ок. 1180, † 8 април 1257 в Пиер Шател), дъщеря на графа на Женева Вилхелм I и господарката на Фосини Беатриса. Двамата имат 10, 13 или 14 деца.
 Дъщеря, която умира на 7-годишна възраст.

Вижте също

Библиография

Първични източници 
  Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, tomus XXIII)
  Regesta comitum Sabaudiae
  Chartes du diocèse de Maurienne
  Wurstemberger, L., Peter der Zweite, Graf von Savoyen, Markgraf in Italien
  Cartulare monasterii beatorum Petri et Pauli de Domina.
   Regeste dauphinois, ou Répertoire chronologique et analytique des documents, tome I, fascicolo II.
   Il conte Umberto I (Biancamano) e il re Ardoino: ricerche e documenti

Историографска литература 
  Flour de Saint-Genis, Vctor, Histoire de Savoie, d'après les dokumenta originaux,... Том 1
  Guichenon, Samuel, Histoire généalogique de la royale maison de Savoie, justifiée par titres, ...
  Previté-Orton, Charles, The Early History of the House of Savoy (1000 – 1233)

Обяснителни бележки

Бележки 

Савойска династия
Графове на Савоя
Френска аристокрация
История на Италия
Жени